Ophiura costata är en ormstjärneart. Ophiura costata ingår i släktet Ophiura och familjen fransormstjärnor.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 O. c. costata
 O. c. tumida

Källor 

Fransormstjärnor
costata